Coburg, ciutat a la regió de l'Alta Francònia de l'estat lliure de Baviera a la República federal d'Alemanya 
 Coburg o Veste Coburg, fortalesa a Alemanya
 Coburg (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Coburg (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Dinastia Saxònia-Coburg i Gotha, dinastia alemanya, la línia saxona de la Casa de Wettin
 Districte de Coburg
 Estat Lliure de Coburg, estat territorial (1918 - 1920) constituent de la República de Weimar
 Illa Coburg, illa deshabitada d'Qikiqtaaluk, al territori autònom de Nunavut, Canadà